Dominiak (forma żeńska: Dominiak/Dominiakowa; liczba mnoga: Dominiakowie) – nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej oraz w Warszawie i jej okolicach.

Nazwisko utworzone przyrostkiem „-ak” od imienia pochodzenia łacińskiego Dominik, pochodzącego od przymiotnika dominicus dosłownie znaczącego ‘należący do Boga’. Podobną etymologię mają nazwiska „Domin” i „Dominiczak”.

Lista osób o nazwisku Dominiak, które mają biogram na stronach Wikipedii 
 Andrzej Dominiak (ur. 1939) – pięcioboista nowoczesny, trener, mistrz i reprezentant Polski 
 Piotr Dominiak (ur. 1948) – ekonomista, prorektor Politechniki Gdańskiej
 Wawrzyniec Dominiak (ur. 1932) – inżynier, polityk, poseł na Sejm X kadencji

Przypisy